het Verdrag van Moskou met Litouwen (1920), tussen Litouwen en bolsjewistisch Rusland
 het Verdrag van Moskou met Georgië (1920), tussen Georgië en bolsjewistisch Rusland
 het Verdrag van Moskou (1921), tussen Turkije en bolsjewistisch Rusland
 het Verdrag van Moskou (1940), tussen Finland en de Sovjet-Unie
 het Verdrag van Moskou (1943), tussen de geallieerde mogendheden omtrent bezettingszones en het gemeenschappelijk bestuur van de stad Wenen
 het Verdrag van Moskou (1970), tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Sovjet-Unie
 Strategic Offensive Reductions Treaty of SORT (2002), tussen de Verenigde Staten en Rusland